Приам:

 Приам — последний царь Трои в древнегреческой мифологии.
Приам, сын Полита — персонаж Энеиды, юноша, внук царя Приама.
 884 Приам — астероид в Солнечной системе.